Луис Алфредо има више значења:

 Луис Алфредо (Катазаха), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Луис Алфредо (Паленке), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику